CUMP est un acronyme pouvant signifier :
 Cellule d'urgence médico-psychologique ;
 Coût unitaire moyen pondéré ;
 Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad.

Cump est un surnom donné par ses proches au général américain William Tecumseh Sherman.